La saison 2002-2003 du Championnat de football Saint-marinais était la dix-huitième édition de la première division saint-marinaise.

Lors de celle-ci, le SP Domagnano a conservé son titre de champion face aux quatorze meilleurs clubs saint-marinais lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Parmi les quinze clubs participants répartis en deux groupes de huit, les trois premiers de chaque groupe se sont retrouvés en playoffs pour se disputer la victoire finale.

Le SP Domagnano a été sacré champion de Saint-Marin pour la troisième fois.

Une seule place du championnat était qualificative pour les compétitions européennes.

Qualifications en coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion a participé au tour de qualification de la Coupe UEFA 2003-2004.

Les 15 clubs participants 

En raison du peu de nombre de stades se trouvant sur le territoire de Saint-Marin, les matchs sont joués par tirage au sort sur un des six stades suivants :

 Stadio Olimpico (Serravalle)
 Campo di Fiorentino (Fiorentino)
 Campo di Acquaviva (Chiesanuova)
 Campo di Dogana (Serravalle)
 Campo Fonte dell'Ovo (Domagnano)
 Campo di Serravalle (Serravalle)

Compétition

Classement 

Groupe B

|}
|

|}

Matchs

Playoffs

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat de Saint-Marin de football de D1
 Coupe de Saint-Marin de football
 Supercoupe de Saint-Marin de football

Liens externes 
  Site officiel
  Page de la saison sur RSSSF

Championnat de Saint-Marin de football
Saint-Marin